La route départementale 400, ou RD 400, est située :
 dans le département de l'Aube, elle relie Brienne-le-Château à Épothémont, reprenant l'ancienne RN 400
 dans le département du Cher, elle contourne Bourges par l'ouest
 dans le département de la Haute-Marne, elle relie Louze à Ceffonds, reprenant l'ancienne RN 400
 dans le département de Meurthe-et-Moselle, elle relie Lay-Saint-Remy à Blâmont, reprenant l'ancienne RN 4

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Aube
 Routes du Cher
 Routes de la Haute-Marne
 Routes de Meurthe-et-Moselle

400